Sainte-Luce (Isère), comuna francesa localizada no departamento de Isère
 Sainte-Luce (Martinica), comuna francesa localizada na região administrativa da Martinica
 Sainte-Luce (Quebec), município canadense localizada na província de Quebec